Mesochria är ett släkte av tvåvingar. Mesochria ingår i familjen fönstermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fönstermyggor
Mesochria